Кривина може да се отнася до:

 Кривина (геометрия) – отклонение на дадени линия, повърхност или пространство от съответните „прави“, „равни“ обекти
 Кривина (София-град) – село в София-град
 Кривина (област Русе) – село в област Русе
 Кривина – обезлюдено село, присъединено към Голям извор (област Ловеч)